Kanka oder Kaňka ist der Familienname folgender Personen

 Franz Maximilian Kaňka (1674–1766), böhmischer Architekt

 Karl Kanka (1904–1974), deutscher Politiker (CDU)
 Rudolf Kanka (1899–1988), deutscher Maler und Grafiker

Kanka ist das Pseudonym folgender Personen
 Kanka (Musiker), französischer Dub-Musiker